ACPG est un sigle qui peut signifier :

 Association des cinémas de proximité de la Gironde ;
 Association des Combattants et Prisonniers de Guerre.

